Крик — может означать:

Действие по русскому глаголу кричать 
 Крик — напряжённый, как правило, сильный и громкий звук голоса, вопль.
 Крик — группа картин в жанре экспрессионизма норвежского художника Эдварда Мунка.
 Крик — военная повесть Константина Воробьёва, 1961 год.
 Крик — украинский академический театр в городе Днепр.
 Крик — персонаж комиксов Marvel Comics.

Фильмы 
 Крик — драма, Италия, 1957 год. Режиссёр — Микеланджело Антониони.
  — британский фильм ужасов 1978 года, удостоенный Гран-При Каннского кинофестиваля.
 Крик — драма, США, 1991 год. Режиссёр — Джеффри Хорнадэй.
 Крик — военный фильм, драма о годах Карабахской войны, Азербайджан, 1993. Режиссёр — Джейхун Мирзаев.
 Крик — серия фильмов ужасов, созданная сценаристом Кевином Уильямсоном и режиссёром Уэсом Крэйвеном:
 Крик — фильм 1996 года.
 Крик 2 — фильм 1997 года.
 Крик 3 — фильм 2000 года.
 Крик 4 — фильм 2011 года.
 Крик — фильм 2022 года.
 Крик 6 — фильм 2023 года.
 Крик — сериал 2015 года.
 Крик: Последняя глава — фильм ужасов с элементами триллера, США, 2001 год. Режиссёр — Дэвид ДеКото.
 Крик в общаге — триллер, фильм ужасов по мотивам романа «7 сестёр», США, 2009 год. Режиссёр — Стюарт Хендлер.
 Крик в темноте — драма, Австралия, 1988 год. Режиссёр — Фред Скеписи.
 Крик камня — психологическая драма о покорении пика Серро-Торре, Аргентина — Канада — Германия — Франция, 1991. Режиссёр — Вернер Херцог.
 Крик любви — романтическая комедия, Франция, 1998 год. Режиссёр — Жозиан Баласко.

В географии (от английского существительного creek) 
 Крик — периодически пересыхающие реки или временные водотоки, расположенные преимущественно во внутренних районах Австралии. Также уточнение «-Крик» распространено в США и Канаде, используется в названии небольших рек, например, Милл-Крик, Кау-Крик, Уиллоу-Крик, Блу-Крик, Сэнд-Крик и пр.
 Крики, маскоги — индейский народ, проживавший на юго-востоке США.

В пищевой промышленности (от западнофламандского существительного Kriek «вишня») 
 Крик — фруктовый ламбик, специфический сорт бельгийского пива.

Персоналии 
 Беня Крик — персонаж «Одесских рассказов» И. Э. Бабеля.
 Крик, Адам (; род. 1980) — канадский гребец.
 Крик, Джулия (; род. 1963) — британский историк-медиевист.
 Крик, Йохан (; род. 1958) — южноафриканский и американский теннисист.
 Крик, Петер (; род. 1944) — немецкий (ФРГ) фигурист-одиночник.
 Крик, Фрэнсис (; 1916—2004) — британский молекулярный биолог, врач и нейробиолог. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1962 года.
 Крик, Эрнст (; 1882—1947) — немецкий национал-социалистический философ, создатель расовой педагогики.

См. также 

 Крикун 
 Scream 
 Shout